Yoshinaga bezeichnet:

 Yoshinaga (Fuji) (heute: Fuji (Shizuoka)), ein Dorf im Landkreis Fuji in der Präfektur Shizuoka
 Yoshinaga (Shida) (heute: Ōigawa (Shizuoka)), ein Dorf im Landkreis Shida in der Präfektur Shizuoka
 Yoshinaga (Han), ein japanisches Lehen
 Yoshinaga (Okayama) (heute: Bizen (Okayama)), eine Stadt in der Präfektur Okayama

Yoshinaga ist der Vorname folgender Personen:

 Asano Yoshinaga (1576–1613), japanischer Daimyō
 Matsudaira Yoshinaga (1828–1890), japanischer Daimyō
 Ōuchi Yoshinaga (1532–1557), japanischer Daimyō

Yoshinaga ist der Familienname folgender Personen:

 Aya Yoshinaga, japanische Autorin
 Fumi Yoshinaga (* 1971), japanische Mangaka
 Hiroshi Yoshinaga (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Johnny Yoshinaga (1949–2012), japanischer Schlagzeuger
 Kazuaki Yoshinaga (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Kazuki Yoshinaga (* 1999), japanischer Shorttracker
 Kojirō Yoshinaga (* 1961), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Mahiro Yoshinaga (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Sayuri Yoshinaga (* 1945), japanische Schauspielerin
 Shōi Yoshinaga (* 2000), japanischer Fußballspieler